Csehország
 Hostouň, település a Domažlicei járásban
 Hostouň, település a Kladnói járásban